Натуральне число 1469
 1469 рік до нашої ери
 1469 рік нашої ери